Fabro steht für:

 Fabro, Gemeinde in Italien
 Fabro (Käse), Weichkäse aus Schleswig-Holstein

Fabro ist Familienname folgender Personen:

 Allegro Celso Fabro (1902–1962), italienisch-australischer Gastronom
 Cornelio Fabro (1911–1995), italienischer katholischer Priester und Philosoph
 Dario Del Fabro (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Luciano Fabro (1936–2007), italienischer Künstler
 Silio Del Fabro (* 1987), deutscher Koch

Siehe auch:
 Fabbro